Liberg ist der Familienname folgender Personen:

 Einar Liberg (1873–1955), norwegischer Sportschütze
 Hans Liberg (* 1954), niederländischer Musikkomödiant

Siehe auch:
 Lieberg
 Liberk